Okręty US Navy o nazwie USS "Cockatoo":
 Pierwszy 
 Drugi 
Cockatoo